Varelense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Florencio Varela; partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina; o
José Pedro Varela; ciudad del departamento de Lavalleja, Uruguay.